Джей Джей Мерфи (; 7 мая 1928, Белфаст, Северная Ирландия — 8 августа 2014, там же) — британский актёр театра, кино и телевидения.

Биография 
Джей Джей Мерфи родился 7 мая 1928 года в Белфасте, Северная Ирландия. После получения среднего образования поступил в театральное училище в Ольстере, которое закончил в 1948 году. Играл в Arts Theatre (Белфаст), особенно продолжительное время работал в театре Lyric Theatre (Белфаст), где его партнёрами по сцене и в известном смысле учениками были, среди прочих актёров, Лиам Нисон и Киаран Хайндс. Творческую деятельность совмещал с работой в профсоюзе актёров Великобритании.

Летом 2014 года он был утверждён на роль Дениса Маллистера, старейшего члена Ночного Дозора в пятом сезоне сериала «Игра престолов». По отзывам друзей, Мерфи был взволнован участием в популярном проекте, реализуемым к тому-же на его родине. На четвёртый день съёмок, 8 августа он скончался прямо на съёмочной площадке от остановки сердца. Продюсеры Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс заявили по этому поводу:

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии:Белфаст
Киноактёры Великобритании